

Marić ou Marič comme nom de famille 
 Aleks Marić (1984-), basketteur australien.
 Boris Marić (1985-), footballeur bosnien.
 Enver Marić (1948-), footballeur bosnien.
 Goran Marić (1981-), joueur de volley-ball serbe.
 Janez Marič (1975-), biathlète slovène.
 Marko Marić (1983-), footballeur croate.
 Mijat Marić (1984-), footballeur bi-national suisse et croate.
 Mileva Einstein, née Mileva Marić, femme d'Albert Einstein.
 Miloš Marić (1982-), footballeur serbe.
 Silvio Maric (1975-), footballeur croate.
 Tomislav Marić (1973-), footballeur croate.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme